Sankt Nicolai kyrka är en kyrkobyggnad i centrala Trelleborg. Den är församlingskyrka i Trelleborgs församling i Lunds stift. Kyrkan är vigd åt Sankt Nicolaus, sjömännens helgon.

Kyrkobyggnaden
Ursprungligen stod det en medeltidskyrka på platsen. Riktigt hur gammal kyrkan är vet man inte, men troligen är den till sina äldsta delar uppförd innan Petrikyrkan i Ystad byggdes på 1260-talet. På 1800-talet växte sig församlingen så stor att man fick riva nästan hela kyrkan och bygga en ny. Helgo Zettervall hade gjort ritningarna. Det enda som finns kvar av det gamla är tornet som byggdes 1617. Resten är typiskt för Zettervall med en blandning av nyromansk och nygotisk stil. Mellan 1881 och 1883 byggdes den nya kyrkan. Nästan alla gamla inventarier plockades undan, men flera av dem togs fram på 1920-talet.

Interiör
Altaruppsatsen från 1600-talets mitt är rikt utsirad med nattvardens instiftande som centralmotiv. Nattvardstavlan omges av två vaktande figurer; på högra sidan Johannes Döparen och på vänstra sidan Moses. Predikstolen förfärdigades under 1640-talet. Dess baldakin  är numera tak över den medeltida dopfunten i kalksten tillverkad på Gotland.
I koret finns 24 munkstolar från 1400-talet som används än idag. De tre kyrkklockorna är från 1500-talet. I kyrkan finns också flera andra intressanta inventarier så som Ehrenbuschska begravningsvapnet från 1680 samt Holtska epitafiet. Joakim Ehrenbusch från Rydsgård vilar i ett eget gravkor tillsammans med sin maka och bror samt Trelleborgsprästen Nils Bruzelius och hans familj.

Galleri

Orgel
En orgel med 7 stämmor som är över 100 år gammalt (år 1773). Orgel byggdes om 1785 av en orgelbyggare från Malmö. Orgeln godkändes av organisten Nathanäl Friedrich Greve, Ystad.

1883 byggde Salomon Molander & Co, Göteborg en orgel med 21 stämmor.
1926 byggde Th Frobenius & Co, Lyngby, Danmark en orgel med 37 stämmor.
1972 byggde Paul Ott, Göttingen, Tyskland en orgel med mekanisk traktur och elektrisk registratur. Den hade fria och fasta kombinationer.

Orgeln på 40 stämmor tillhör den gamla piporgeln, byggd av Paul Ott i Göttingen 1972.

Disposition

Referenser

Trelleborg.se

Vidare läsning

Externa länkar

Kyrkobyggnader i Lunds stift
Byggnader i Trelleborg
Kyrkobyggnader i Trelleborgs kommun
Kyrkobyggnader invigda 1883
Byggnader ritade av Helgo Zettervall
1883 i Sverige